5 Pułk Strzelców Konnych – (Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 5) pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 1 października 1908. Był jednym z 13 pułków strzelców konnych w armii niemieckiej.

Stałym garnizonem tej jednostki była alzacka miejscowość Mülhausen. Oddział wchodził w skład XIV Korpusu Armii Niemieckiej.

Podporządkowanie 
 XIV Korpus Armii Niemieckiej – Karlsruhe
 29 Dywizja Piechoty (29. Infanteriedivision) – Fryburg Bryzgowijski
 29 Brygada Kawalerii (29. Kavalleriebrigade) – Mülhausen
 5 Pułk Strzelców Konnych – Mülhausen

Bibliografia
 Hugo F.W. Schulz "Die Preußischen Kavallerie-Regimenter 1913/1914" Weltbild Verlag 1992
 Jürgen Kraus "Die deutsche Armee im Ersten Weltkrieg/ Uniformierung und Ausrüstung" Verlag Militaria, Wien 2004

Linki zewnętrzne 
 Wykaz niemieckich pułków kawalerii 1914-1918

Pułki strzelców konnych Cesarstwa Niemieckiego